Souef peut faire référence à :

Patronymes 
 Ghislaine Royer-Souef (née en 1953), footballeuse française.
 Mohamed El-Amine Souef (né en 1962), diplomate, écrivain et homme politique comorien.
 Pierre Le Souef (1831-1911), homme politique français.
  (1877–1951), zoologiste et ornithologue australien.
  (1856–1923), ornithologue australien.
  (1828–1902), zoologiste australien-britannique.
  (1869–1937), zoologiste australien.

Toponymes 
 La Chapelle-Souëf est une commune française, située dans le département de l'Orne.
 Beni Souef est une ville égyptienne.
 Gouvernorat de Beni Souef